Дождь — фильм различных авторов:
 «Дождь» — нидерландский документальный фильм 1929 года.
 «Дождь» — иранский фильм 2001 года. См. также 
 Rain